Reto
Ou ainda:
Ângulo reto
Caso reto
Reto Ziegler - futebolista suíço

Veja também
Reta

Desambiguação

ja:チャレンジ
ru:Вызов